Кес(с)ельман — немецкая и еврейская фамилия, образованная от профессии котельщика.

Персоналии 
  (1902—1995) — американский фотожурналист, известный в эмиграции как Dmitri Kessel.
 Кесельман, Леонид Евсеевич (1944—2013) — советский и российский социолог.
 Кессельман, Михаил Аркадьевич (1898—?) — начальник Особого отдела УГБ УНКВД по Восточно-Сибирскому краю.
 Кесельман, Олег Оскарович — российский автогонщик, чемпион России по автогонкам в классе «Туринг».
 Кессельман, Павел Моисеевич (1920—?) — советский теплофизик, учёный в области технической термодинамики.
 Кесельман, Семён Иосифович (1889—1940) — русский поэт Серебряного века.

 Арнольдов, Арнольд Аркадьевич (настоящая фамилия Кессельман; 1893—1938) — заместитель председателя Крымской ЧК.
 Западный, Семён Израилевич (настоящая фамилия Кессельман; 1899—1938) — заместитель начальника УНКВД по Дальневосточному краю.

См. также 
 Кезельман, Елена Николаевна (1889—1945) — прозаик-мемуарист.